Холл, Джордж: Холл, Джордж (1825—1913) — американский художник.
 Холл, Джордж (1916—2002) — канадский актёр театра, кино и телевидения.